Austro-węgierskie pułki piechoty:
 86 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883–1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 86

Polskie pułki piechoty:
 86 Pułk Piechoty (II RP) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.
 86 Pułk Piechoty (LWP) – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego.

Niemieckie pułki piechoty:
 86 Królewski Pułk Fizylierów (1 Szlezwicko-Holsztyński) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował we Flensburgu i Sonderburgu; sformowany 27 września 1866; przydział w 1914: VIII Korpus Armii Niemieckiej